Юлия Цезарис () е името на няколко жени от Юлиево-Клавдиевата династия.

Според родствените си отношения с Юлий Цезар 
 Юлия Цезарис е леля по бащина линия на Юлий Цезар и съпруга на Гай Марий.

 Юлия Цезарис (ок. 104 пр.н.е. – след 39 пр.н.е.) е, известна от източниците и като Юлия Антония за да се различава от другите Юлии, е съпруга на Марк Антоний Кретик и майка на Гай и Луций Антоний и триумвира Марк Антоний.

 Юлия Цезарис е сестра на Юлий Цезар. Той има 2 по-големи сестри, и двете наречени Юлия Цезарис. Малко е известно за по-голямата от тях. По-малката (101 пр.н.е.-51 пр.н.е.), става баба на Октавиан Август.

 Юлия Цезарис е дъщеря на Юлий Цезар. Тя е единственото законно дете, оцеляло до зряла възраст, което Цезар омъжва стратегически за Помпей Велики, за да заздрави Първият триумвират. Тя умира при раждане, през 54 пр.н.е..

 Юлия Цезарис по-известна като Юлия Корнелия, съпруга на Луций Корнелий Сула и майка на Корнелия Сула. Тя е сестра на Луций Юлий Цезар III и Гай Юлий Цезар Страбон Вописк. Също така е първа братовчедка на Гай Юлий Цезар Старши (баща на Юлий Цезар).

Според родствените си отношения с Октавиан Август 
 Юлия Цезарис (октомври 39 пр.н.е.- 14 от н.е.), известна и като Юлия Старша е единственото дете на Октавиан Август, плод на втория му брак, със Скрибония.
 Юлия Младша – внучка на Август, дъщеря на горе-посочената, наричана и Випсания Юлия.

Юлиево-Клавдиева династия